Barsuki – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie kormańskim, w sielsowiecie Barsuki
 Barsuki – wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim, w sielsowiecie Wiendaraż
 Barsuki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie lepelskim, w sielsowiecie Domżarycy
 Barsuki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim, w sielsowiecie Wysokaje
 Barsuki – stacja kolejowa w miejscowości Barsuki, w rejonie bychowskim, w obwodzie mohylewskim, na Białorusi